Dit is een lijst van sterren in het sterrenbeeld Mensa (Tafelberg), gesorteerd op helderheid.

Zie ook
 Lijst van sterrenbeelden

Mensa
Tafelberg